ФК Задргар се односи на више фудбалских клубова:
 ФК Задругар, Лазарево
 ФК Задругар, Лајковац
 ФК Задругар, Српски Милетић